Vergiftiging, een toestand van vergiftiging door bijvoorbeeld alcoholische drank
 Verkeersdeelname onder invloed van alcohol, zie Alcohol en verkeer
 Onder Invloed (muziekproject), een video- en muziekproject van muziekjournalist Matthijs van der Ven